Westende steht für:

 Westende (Belgien), ein Badeort in Belgien
 Westende (Wuppertal), eine Ortslage in Wuppertal
 Zeche Westende, ein Steinkohlenbergwerk in Duisburg
 Westende (Herdecke), ein Ortsteil von Herdecke, siehe Ende (Herdecke)
Siehe auch:
 Westend (Begriffsklärung)